Heinz Kersting ist der Name folgender Personen:

* Heinz Kersting (Fußballspieler) (1923–2007), deutscher Fußballtorhüter
 Heinz J. Kersting (1937–2005), deutscher Theologe und Sozialwissenschaftler